Rue Alfred-Stevens peut désigner :
 rue Alfred-Stevens, à Laeken ;
 rue Alfred-Stevens, à Paris.

Voir aussi 
 Passage Alfred-Stevens, une autre voie de Paris